Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1949 roku w dniach 18 - 28 maja, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

1949 w tenisie ziemnym
1949 we Francji
French Open według lat